Barkhausen, gem. Bad Essen, bekend van de vondst van dinosauriërsporen
 Barkhausen (Porta Westfalica), waar zich het concentratiekamp bevond
Barkhausen (concentratiekamp)
Barkhausen (Detmold), plaats in Duitsland
Barkhausen (Büren), plaats in Duitsland
Heinrich Barkhausen, Duits fysicus